Бхилвара:

 Бхилвара — город в штате Раджастхан, Индия.
  Бхилвара — округ в штате Раджастхан, Индия.